Слабке гравітаційне поле — випадок гравітаційного поля, коли воно настільки слабке, що можна знехтувати нелінійностями в рівнянні Ейнштейна і одержати рівняння, яке близьке до класичного закону всесвітнього тяжіння, але з релятивістськими поправками.

Слабке поле також слабкий пункт — в шахах поле, яке не можна атакувати пішаком.